Casa Llobet o Casa Reitg Llobet, edifici dins del nucli antic de la població de l'Escala
 Casa Llobet (Figueres), edifici al municipi de Figueres (Alt Empordà) 
 Casa Llobet (els Prats de Rei), edifici als Prats de Rei (Anoia)